Gminy w USA:
 South Union (ang. South Union Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Sharp
 South Union (ang. South Union Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Fayette